Dani Samuels, propr. Daniele Stevens, coniugata Stevens (1988) – discobola e pesista australiana
 Giovonnie Lavette Samuels (1985) – attrice statunitense
 Jack Samuels (1912-1970) – calciatore indonesiano, di ruolo difensore
 Jamar Lascells Samuels (1989) – cestista statunitense
 Jaylen Samuels (1996) – giocatore di football americano statunitense
 Jerry Samuels, noto con lo pseudonimo di Napoleon XIV (1938) – cantante, compositore e produttore discografico statunitense
 Joel Nathaniel Campbell Samuels (1992) – calciatore costaricano, di ruolo attaccante
 Joshua Samuels (1991) – pallanuotista statunitense
 Laura Ashley Samuels (1990) – attrice statunitense
 Matthew Jehu Samuels, noto con lo pseudonimo Boi-1da (1986) – produttore discografico canadese
 Newman Samuels, o Samuel (1880-1944) – tuffatore statunitense
 Samardo Anthony Samuels (1989) – cestista giamaicano
 Skyler Rose Samuels (1994) – attrice statunitense